Duy Tân (keizer) (1900-1945), keizer van Vietnam (1907-1916)

verschillende geografische eenheden in Vietnam:
 Duy Tân (Kon Tum)
 Duy Tân (Quảng Nam)
 Duy Tân (Hải Dương)